Вень — китайське прізвище.

 Вень Цзюлін — китайська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, чемпіонка Азії.
 Вень Цзябао — китайський політик.

Див. також 
 Імператор Вень